Немрут (; ; ) е наименование произхождащо етимологически от легендарния библейски цар от Тората Нимрод, и може да се отнася за:

 Немрут, планина в Турция;
 Немрут, вулкан в Турция;
 Немрут, езеро в Турция.